Smedsgården kan syfta på:
Smedsgården, Hudiksvalls kommun – en by i Hudiksvalls kommun
Smedsgården, Ronneby kommun – en ort i Ronneby kommun
Smedsgården (naturreservat) – ett naturreservat på norra Alnön utanför Sundsvall

Se även
 Björkäng och Smedsgård, småort i Varbergs kommun